Брусни́чная у́лица — улица в Правобережном округе Липецка. Проходит в Сокольском параллельно улице Карбышева от Шоссейной улицы в направлении кольцевой автодороги.

Образована в 2006 году в районе новой коттеджной застройки, которая появилась между улицами Карбышева, Бородинской и кольцевой автодорогой.

Транспорт 
 авт. 12, 24, 39, 39а, 44, 108, 324, 328, 380, ост.: «41-я школа».

Литература 
 «Сведения о наименовании и переименовании улиц города Липецка за период с 1918 по 2003 годы и о городских памятниках архитектуры» (подготовлены Липецким городским архивным управлением).
 Липецк. Атлас города. — Москва: ФГУП «МАГП», 2003.
 Огни Липецка. — Липецк: Областное изд-во, 2006.

Улицы Липецка
Правобережный округ Липецка